Bundesliga 2013-2014 a fost cel de-al 51-lea sezon de Bundesliga, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 9 august 2013 și s-a terminat pe 10 mai 2014. Pauza de iarnă a durat o lună, între 23 decembrie 2013 și 24 ianuarie 2014. Bayern München a devenit campioană, apărându-și titlul din sezonul trecut. Bayern a câștigat oficial titlul de campioană încă din 25 martie 2014, după ce a învins echipa Hertha BSC, în etapa a 27-a a sezonului,
bătundu-și astfel propriul record, în care câștigaseră titlul din etapa a 28-a.

Echipe 
Un total de 18 au participat în campionat, dintre care 16 din sezonul 2012–13 și 2 din 2. Bundesliga 2012–13. 

Echipele din 2013–14

 Bayern München
 Borussia Dortmund
 Bayer Leverkusen
 Schalke 04
 SC Freiburg
 Eintracht Frankfurt
 Hamburger SV
 Borussia Mönchengladbach
 Hannover 96

 1. FC Nürnberg
 VfL Wolfsburg
 VfB Stuttgart
 FSV Mainz 05
 Werder Bremen
 FC Augsburg
 TSG 1899 Hoffenheim
 Hertha BSC
 Eintracht Braunschweig

Stadioane și locații

Personal și echipamente 
La 2 martie 2014.

Schimburi de antrenori 

Note
 Werder Bremen and Thomas Schaaf terminated their contract after the penultimate matchday of the 2012–13 season. Robin Dutt was named as the new permanent manager in the off-season.
 Announced on 16 January 2013.
 Announced on 15 May 2013.

Clasament

Poziții după runde 
The table lists the positions of teams after each week of matches. In order to preserve chronological evolvements, any postponed matches are not included to the round at which they were originally scheduled, but added to the full round they were played immediately afterwards. For example, if a match is scheduled for matchday 13, but then postponed and played between days 16 and 17, it will be added to the standings for day 16.

Rezultate

Play-off retrogradare 
Hamburger SV, care a terminat pe 16, o va întâlni pe SpVgg Greuther Fürth, a 3-a clasată din 2. Bundesliga 2013–14, într-un meci de baraj de dublă manșă. Câștigătoarea confruntării își va garanta un loc în Bundesliga 2014–15.

Statistici

Topul marcatorilor 
La 12 mai 2014

Pase decisive 
La 12 mai 2014

Număr de echipe după land

Referințe 

2013 în fotbal
2014 în fotbal
2013–14